Harlequin, maison d'édition spécialisée dans les romans d'amour.
 Harlequin, jeu vidéo édité par Gremlin Graphics en 1992.
 Harlequin, film australien réalisé par Simon Wincer en 1980.
 Harlequin, court-métrage américain réalisé par Philip W. Chung en 2004.

Voir aussi 
 
 Harlequin Air, compagnie aérienne japonaise, membre du groupe Japan Airlines.
 Harlequins, club de rugby à XV anglais basé à Londres.
 Ichtyose congénitale forme récessive, maladie génétique de la peau, aussi appelée "Ichtyose Harlequin".
 Théâtre de marionnettes Harlekin

Homonymie de titre